Vacas (gemeente), een gemeente in het Boliviaanse departement Cochabamba
Vacas (Cochabamba), een plaats in deze gemeente
Vacas (film), Spaanse film uit 1992